Iso Murtosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Murtosaari (ö i Norra Savolax), 
 Iso Murtosaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar